La Isleta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Isleta (ort), Delstaten Mexiko, Tenango del Valle,

Spanien 

 La Isleta, Gran Canaria, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar